Andrzej Meyer (1893–1940), podpułkownik wojsk samochodowych i pancernych Wojska Polskiego, adiutant prezydenta RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Andrzej Meyer (1966–), przedsiębiorca i samorządowiec, wojewoda podlaski